Serio puede referirse a:

 Serio, rapero de Brasil. 

 Serio (combo niños) personaje de los combo niños.

 Abreviatura científica para la botánica Antonella Serio fl. 2008